Le tournoi d'Édimbourg est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1974, classée en catégorie Dewar Cup, se dispute à Édimbourg du 4 au .

Virginia Wade remporte le simple dames. En finale, elle bat Julie Heldman.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mima Jaušovec et Virginia Ruzici.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Édimbourg
 Saison 1974 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1974
Edimbourg
Tennis au Royaume-Uni en 1974
Sport en Écosse en 1974
Tennis en novembre 1974